West Coast Seattle Boy: The Jimi Hendrix Anthology — посмертный бокс-сет американского музыканта Джими Хендрикса, выпущенный в 2010 году.

Об альбоме 
Издание включает в себя четыре диска ранее неизданных студийных и концертных записей, а также DVD с документальным фильмом режиссёра Боба Смитона о жизни и карьере музыканта. Существует вариант «Best Of», на одном диске.

Бокс-сет доступен в специальном издании, включающем в себя восемь 12-дюймовых виниловых пластинок.

Список композиций 

* = Ранее не выпускавшиеся альтернативные версии
** = Ранее не выпускавшиеся записи

Примечания

Ссылки 
 

Сборники 2010 года
Альбомы психоделического рока
Альбомы The Jimi Hendrix Experience
Альбомы, опубликованные посмертно
Сборники на английском языке
Бокс-сеты